

Persone
 Anna Risi, anche nota con il soprannome Nanna (1839-1900) – modella italiana
 Bruno Risi (1968) – pistard e ciclista su strada svizzero
 Claudio Risi (1948-2020) – regista italiano, figlio di Dino e fratello di Marco
 Dino Risi (1917-2008) – regista e sceneggiatore italiano, padre di Marco e Claudio
 Fernando Risi (1890-?) – direttore della fotografia italiano, parente di Dino e Nelo
 Marco De Risi (1972) – doppiatore italiano
 Marco Risi (1951) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, figlio di Dino e fratello di Claudio
 Nelo Risi (1920-2015) – poeta e regista italiano, fratello di Dino
 Peter Risi (1950-2010) – calciatore svizzero
 Umberto Risi (1940) – ex siepista e mezzofondista italiano
 Vittoria Risi, pseudonimo di Tiziana Zennaro (1978) – attrice pornografica italiana

Altro
 Ente Nazionale Risi – ente pubblico economico italiano per la tutela del settore risicolo
 Risi e bisi – piatto italiano, tipico della cucina veneta

Pagine correlate
 Rasi
 Rosi